Artur – imię męskie
 Artur – postać literacka. bohater dramatu Tango Sławomira Mrożka
 Artur (Arthur) – film z 1981 roku
 Artur (Arthur) – film z 2011 roku
 Artur – kanadyjsko-amerykański telewizyjny serial animowany

 Zobacz też